Бирюко́в, Бори́с:
 Бирюков, Борис Васильевич (1916—1942) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Бирюков, Борис Владимирович (1922—2014) — советский и российский философ, доктор наук, профессор.
 Бирюков, Борис Константинович (1936—2021) — советский и российский артист цирка, народный артист РСФСР (1989).
 Бирюков, Борис Николаевич (1918—1995) — капитан Советской Армии, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Бирюков, Борис Николаевич (1927—2013) — советский и украинский учёный, профессор.